Крулико́вський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Сергій Круликовський — український футболіст, захисник. Майстер спорту СРСР.

Див. також 
 Круліковський